

Ссылки 

Хоккей с шайбой в СССР
Хоккей с шайбой в России
Списки хоккеистов